Joost van Bronckhorst-Bleiswijk (ovl. 1564), heer van Bleiswijk 1558-1564
 Joost van Bronckhorst-Borculo (1503-1553), heer van Bronchorst, Borculo en Steenderen
 Joost van Bronckhorst-Gronsveld (1545-1588), heer, later graaf van Gronsveld